Aporia puede estar haciendo referencia a: 

 Aporia, la personificación de la dificultad en la mitología griega, opuesta a Poros.
 Aporía, problema irresoluble del razonamiento.
 Aporia, género de mariposas de la familia Pieridae.